Seyfried ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Seyfried (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Andrzej Seyfried (1922–2009), polnischer Mediziner und Hochschullehrer
 Bettina von Seyfried (* 1951), deutsche Musikwissenschaftlerin und Bibliothekarin 
 Carl Franz Seyfried (1925–2017), Universitätsprofessor für Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik
 Christian Seyfried (1711–1783), deutscher Aufklärer, Lateinrektor in Biberach/Riss und evangelischer Pfarrer 
 Erich Seyfried (* 1940), bayerischer Volksschauspieler
 Eugen von Seyfried (1816–1889), badischer Jurist und Politiker
 Ferdinand von Seyfried (1811–1865), österreichischer Bankbeamter, Journalist und Theaterkritiker
 Friederike Seyfried (auch Friederike Kampp-Seyfried; * 1960), deutsche Ägyptologin
 Gerhard Seyfried (* 1948), deutscher Schriftsteller und Karikaturist
 Harald H. Seyfried-Lantin (1940–2014), deutscher Maler
 Hartmut Seyfried (* 1947), deutscher Geologe
 Heinrich Wilhelm Seyfried (1755–1800), deutscher Schriftsteller, Dramaturg, Publizist und Schauspieler 
 Hermann Seyfried (1826–1871), deutscher Offizier und Polizeidirektor 
 Hugo Seyfried (1838–1911), deutscher Generalleutnant
 Ignaz von Seyfried (1776–1841), österreichischer Komponist und Dirigent
 Johann Seyfried (1678–1742), deutscher Jesuit und Professor der Philosophie und Theologie 
 Jolantha Seyfried (* 1964), österreichische Balletttänzerin und Hochschullehrerin
 Joseph von Seyfried (Hofrat) (1739–1814), deutscher Apotheker und Hofrat 
 Joseph von Seyfried (Schriftsteller) (auch Josef v. Seyfried; 1780–1849), deutscher Schriftsteller, Librettist, Kritiker und Redakteur  
 Michael Seyfried (* 1964), deutscher Schauspieler und Drehbuchautor
 Robert Seyfried (1905–1991), deutscher Maler und Bildhauer 
 Samuel Seyfried († 1699), kursächsischer Amtsmann des Erzgebirgischen Kreises 

Seyfried steht ferner für:
 Hürnen Seyfrid, ein Werk der Siegfriedsage, siehe Hürnen Seyfrit
 Seyfried von Promnitz (auch Seifried oder Siegfried; 1534–1597), schlesischer Adeliger
 Eine Familie in Görlitz, siehe Seyfried (Görlitzer Familie)

Siehe auch:
 Seifried
 Seifrit
 Seifritz
 Seyffertitz
 Seyfrieds